У́лица Остряко́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Улица Острякова — улица в Москве.
 Улица Острякова — улица в Симферополе.